ARA San Juan kan verwijzen naar een van de volgende Argentijnse marineschepen

 ARA San Juan (1911) - torpedobootjager. Na de tewaterlating in beslag genomen door Frankrijk
 ARA San Juan (1928) - onderzoeksschip
 ARA San Juan (1937) - torpedobootjager
 ARA San Juan (1985) - duikboot